Мич () — фамилия. Известные носители:

 Мич, Атол (1907—1981) — канадский гребец.
 Мич, Карен (род. 1959) — американский астроном.